santuario, luogo di culto 
Santuario, comune della Colombia nel Dipartimento di Risaralda
El Santuario, comune della Colombia nel Dipartimento di Antioquia
Santuario, romanzo di Edith Wharton
Santuario, romanzo di William Faulkner
Santuario, luogo dell'anime e manga I Cavalieri dello zodiaco